Usch (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ujście (Duits: Usch), een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen